Aad of AAD kan verwijzen naar:

Geneeskunde
Alfa-1-antitrypsinedeficiëntie, een erfelijke metabolische stoornis

Personen
Personen met de voornaam Aad, een afkorting van Adriaan:
Aad van den Heuvel, Nederlands journalist en programmamaker
Aad Kila, een voormalig Nederlands voetballer
Aad Kosto, Nederlands politicus
Aad de Mos, een Nederlandse voetbaltrainer
Aad van Toor, Adriaan van Bassie

Voorwerpen
 een plat ovaal vat dat vroeger onder andere bij het afromen van melk werd gebruikt